Vranov kan verwijzen naar verschillende gemeenten:
 Tsjechië
 Vranov nad Dyjí, gemeente in okres Znojmo
 Vranov (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Vranov (okres Tachov), gemeente in okres Tachov
 Vranov (okres Brno-venkov), gemeente in okres Brno-venkov
 Slowakije
 Vranov nad Topľou, hoofdstad van okres Vranov nad Topľou